Мордви́нцев — фамилия. Известные носители:

 Мордвинцев, Владимир Фёдорович — историк.
 Мордвинцев, Пётр Иванович (род. 1927) — машинист вращающихся печей, Герой Социалистического Труда (1963).
 Мордвинцев, Сергей Анисимович (1900—1963) — лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Мордвинцев, Станислав Ильич — заслуженный архитектор, лауреат государственной премии Республики Казахстан.